Tröbsdorf ist der Name von:
 Tröbsdorf (Laucha an der Unstrut), Ortsteil der Stadt Laucha an der Unstrut, Burgenlandkreis, Kreis, Sachsen-Anhalt
 Tröbsdorf (Weimar), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weimar, Thüringen